Blackbox — менеджер окон для X Window System.
 BlackBox Component Builder — компонентная среда разработки и выполнения для языка Компонентный Паскаль.
 Black Box: The Complete Original Black Sabbath (1970–1978) — собрание первых восьми альбомов хэви-метал группы Black Sabbath.
 Black Box («чёрная коробка») — самодельное электротехническое устройство для бесплатного приёма телефонных звонков.
 Black Box — дебютный студийный альбом российского хип-хоп исполнителя Jeembo.
Black Box - итальянская хаус-группа

См. также 
 Чёрный ящик (значения)